Шамсу-д-дин Мухаммад ибн Ахмад, известный как Ассар Тебризи (; ,  — , ) — персидский поэт и учёный XIV века.

Биография 
Ассар Тебризи родился в Тебризе. Он был учеником тебризского астронома Абдулсамеда.

Мехр и Муштари 
Сохранилась его романтическая поэма «Мехр и Муштари», которую он написал в 1376. Используя мотивы народно-героических дастанов Ассар Тебризи показал внутреннюю красоту человека и богатство его духовных сил, проявленных в борьбе за дружбу и счастье, против сил коварства и зла. Поэма «Мехр и Муштари» оказала влияние на развитие азербайджанской поэзии.

Примечания

Литература

Ссылки